Argelos kan syfta på:

 Argelos, Landes, fransk kommun i departementet Landes
 Argelos, Pyrénées-Atlantiques, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques